Il nome Carlo VII viene usato per riferirsi a diversi personaggi storici:

Re:
 Carlo VII di Baviera
 Carlo VII di Francia
 Carlo VII di Napoli
 Carlo VII di Svezia
 Carlo Maria di Borbone-Spagna, Carlo VII per il carlismo